MNT може означати:
 /mnt, директорія що містить точки монтування
 Монгольський тугрик, код MNT, валюта Монголії